Denko, Deńko

 Denko – część tłoka w silniku
 Denko – u okrzemek, mniejsza, nakrywana większym wieczkiem, część ściany komórkowej
 Aichi S1A – prototypowy myśliwiec japoński

Deńko - nazwisko ukraińskie
 Mikołaj Deńko